Ihla (potok) – potok w Górach Lewockich na Słowacji
 Ihla (szczyt) – szczyt w Górach Lewockich na Słowacji